Williamsfield – miejscowość na Jamajce
Miejscowości w USA:
 Williamsfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Williamsfield (ang. Williamsfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula